Общественные советы Манхэттена () — органы местного самоуправления в боро Манхэттен, члены которого назначаются президентом боро или членами городского совета Нью-Йорка. Всего насчитывается 12 общественных советов, в каждый из которых входит до 50 членов. Зарплата членам советов не выплачивается; они не обладают административными правами, однако имеют право вносить запросы в городскую администрацию.

В юрисдикцию каждого общественного совета входит несколько районов. Некоторые районы, например, Мюррей-Хилл, входят в юрисдикцию нескольких общественных советов. В то же время районы не являются единицами административного деления.

Список

1-й общественный совет 

1-й общественный совет управляет частью Нижнего Манхэттена, ограниченной рекой Гудзон и проливом Ист-Ривер, улицами Канал-, Бакстер- и Перл-стрит и въездом на Бруклинский мост. В юрисдикцию 1-го общественного совета входит Саут-Стрит-Сипорт, острова Эллис, Либерти и Губернаторский, кварталы Бэттери-Парк-сити, Трайбека, Муниципальный центр и Финансовый квартал.

Председателем совета является Кэтрин МакВей Хьюз ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией общественного совета, составляет 3,88 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 60 978 человек. Всего на территории совета насчитывалось 34 139 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 66,9 %;
 афроамериканцы — 4,3 %;
 азиаты — 17,4 %;
 коренные американцы — 0,1 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,4 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 2,9 %;
 латиноамериканцы — 7,9.

2-й общественный совет 

2-й общественный совет управляет частью Нижнего Манхэттена, ограниченной рекой Гудзон, улицами Канал-стрит, Бауэри, Купер-сквер, Четвёртой авеню и Западной 14-й улицей. В юрисдикцию совета входят кварталы Гринвич-Виллидж, Вест-Виллидж, Нохо, Сохо, Нижний Ист-Сайд, Чайнатаун и Маленькая Италия.

2-й общественный совет стал одним из первых общественных советов Манхэттена. Он был создан в начале 1960-х годов. Его члены назначаются президентом Манхэттена по рекомендации члена городского совета, представляющего 2-й общественный совет. В состав совета входит 11 постоянных и несколько специальных комитетов. Председателем совета является Дэвид Грубер ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 3,62 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 90 016 человек. Всего на территории совета насчитывалась 56 211 жилищная единица. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 75,3 %;
 афроамериканцы — 1,8 %;
 азиаты — 13,9 %;
 коренные американцы — 0,1 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 2,3 %;
 латиноамериканцы — 6,2 %.

3-й общественный совет 

3-й общественный совет управляет частью Нижнего Манхэттена, ограниченной проливом Ист-Ривер, въездом на Бруклинский мост, улицами Перл-, Бакстер, Канал-стрит, Бауэри и Восточной 14-й улицей. В юрисдикцию совета входят кварталы Алфабет-Сити, Ист-Виллидж, Нижний Ист-Сайд, Чайнатаун и Ту-Бриджес.

Председателем совета является Сьюзен Стетцер ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 4,4 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 163 277 человек. Всего на территории совета насчитывалась 75 975 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 32,4 %;
 афроамериканцы — 6,9 %;
 азиаты — 33,8 %;
 коренные американцы — 0,1 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 1,9 %;
 латиноамериканцы — 24,6 %.

4-й общественный совет 

4-й общественный совет управляет западной частью Нижнего Манхэттена, ограниченной рекой Гудзон, Западной 14-й улицей, Шестой авеню, Западной 26-й улицей, Восьмой авеню, Западной 60-й улицей, Девятой авеню и Западной 59-й улицей. В юрисдикцию совета входят кварталы Адская кухня и Челси.

В совете действует 9 комитетов. Председателем совета является Кори Джонсон ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 4,66 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 103 245 человек. Всего на территории совета насчитывалось 69 598 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 60,1 %;
 афроамериканцы — 6,2 %;
 азиаты — 13,2 %;
 коренные американцы — 0,1 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,4 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 2,3 %;
 латиноамериканцы — 17,7 %.

5-й общественный совет 

5-й общественный совет управляет частью Нижнего Манхэттена, ограниченной Восьмой авеню, Западной 26-й улицей, Авеню Америк, Западной 14-й улицей, улицей Ирвинг-плейс, Лексингтон-авеню, Восточной 34-й улицей, Мэдисон-авеню, Восточной 40-й улицей, Лексингтон-авеню и 59-й улицей. В юрисдикцию совета помимо прочих входят кварталы Мюррей-Хилл и Грамерси.

Председателем совета является Викки Барберо ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 4,14 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 51 673 человек. Всего на территории совета насчитывалось 36 550 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 67,7 %;
 афроамериканцы — 4,1 %;
 азиаты — 18,1 %;
 коренные американцы — 0,1 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 2,1 %;
 латиноамериканцы — 7,7 %.

6-й общественный совет 

6-й общественный совет управляет частью Ист-Сайда, ограниченной 14-й и 59-й улицами и проливом Ист-Ривер и Лексингтон-авеню, а также районами между 34-й и 40-й улицами и Мэдисон-авеню и между 20-й и 22-й улицами и Парк-авеню. В юрисдикцию 6-го общественного совета входят кварталы Грамерси, Стайвесант-Таун, Питер-Купер-Виллидж, Уотерсайд-Плаза, Мюррей-Хилл, Кипс-Бей, Тёртл-Бей, Тюдор-Сити и Саттон-Плейс. Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией общественного совета, составляет 3,54 км². Председателем совета является Сандро Шеррод ().

По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 142 745 человек. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 72,6 %;
 афроамериканцы — 3,5 %;
 индейцы — 0,1 %;
 азиаты — 14,0 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 2,0 %;
 латиноамериканцы — 7,6.

7-й общественный совет 

7-й общественный совет управляет западной частью Среднего Манхэттена, ограниченной рекой Гудзон, Западными 59-й и 60-й улицами, Сентрал-парк-авеню и Западной 110-й улицей. В юрисдикцию совета входят кварталы Манхэттен-Валли, Верхний Вест-Сайд и Линкольн-сквер.

Должность председателя совета занимает Марк Дилер ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 4,92 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 209 084 человек. Всего на территории совета насчитывалось 120 694 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 67,4 %;
 афроамериканцы — 7,6 %;
 азиаты — 7,6 %;
 коренные американцы — 0,1 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 2,0 %;
 латиноамериканцы — 15,0 %.

8-й общественный совет 

8-й общественный совет управляет частью Ист-Сайда, ограниченной 59-й и 96-й улицами и проливом Ист-Ривер и Пятой авеню. В юрисдикцию 8-го общественного совета входят кварталы Верхний Ист-Сайд, Йорквилл, Ленокс-Хилл, а также острова Рузвельта и Милл-Рок. Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией общественного совета, составляет 5,18 км². Председателем совета является Николас Вист ().

По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 142 745 человек. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 82,6 %;
 афроамериканцы — 3,2 %;
 азиаты — 6,3 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 1,5 %;
 латиноамериканцы — 6,0.

9-й общественный совет 

9-й общественный совет управляет западной частью Верхнего Манхэттена, ограниченной рекой Гудзон, Западной 110-й улицей, Манхэттен-авеню, Морнингсайд-авеню, Западной 123-й улицей, Сент-Николас-авеню, Западной 141-й улицей, Брэдхёрст-авеню, Западной 145-й улицей, Эджкомб-авеню и Западной 155-й улицей. В юрисдикцию совета входят кварталы Гамильтон-Хайтс, Манхэттенвилл и Морнингсайд-Хайтс.

Каждый месяц в общественном совете созывается по 10 собраний, на которых обсуждаются вопросы, связанные с развитием района. Должность председателя совета занимает Джорджиетта Морган-Томас ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 3,88 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 110 193 человека. Всего на территории, входящей в юрисдикцию совета, насчитывалось 42 973 жилищных единицы. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 23,0 %;
 афроамериканцы — 24,6 %;
 азиаты — 6,9 %;
 коренные американцы — 0,2 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,4 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 2,1 %;
 латиноамериканцы — 42,7 %.

10-й общественный совет 

10-й общественный совет управляет западной частью Верхнего Манхэттена, ограниченной Манхэттен-авеню, Восточной 110-й улицей, Пятой авеню, Восточной 120-й улицей, улицей Маунт-Морис-Парк-Вест, проливом Гарлем, улицей Гарлем-ривер, Сент-Николас-авеню, Западной 145-й улицей, Брэдхёрст-авеню, Западной 141-й улицей, Западной 123-й улицей и Морнингсайд-авеню. В юрисдикцию совета входит крупный квартал Гарлем.

По состоянию на февраль 2013 года должность председателя совета занимает Пайман Лодхи ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 3,62 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 115 723 человека. Всего на территории, входящей в юрисдикцию совета, насчитывалось 55 513 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 9,5 %;
 афроамериканцы — 63,0 %;
 азиаты — 6,9 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 2,4 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 латиноамериканцы — 22,2 %.

11-й общественный совет 

11-й общественный совет управляет западной частью Верхнего Манхэттена, ограниченной проливом Гарлем, Пятой авеню, Восточной 96-й улицей, проливом Ист-Ривер. На этой территории расположен Восточный Гарлем. Также в зону ответственности 11-го совета входят острова Уорда и Рэндалла.

В составе совета имеется 9 специальных комитетов. По состоянию на февраль 2013 года должность председателя совета занимает Мэтью Вашингтон ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 6,21 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 120 511 человек. Всего на территории, входящей в юрисдикцию совета, насчитывалось 50 226 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 12,0 %;
 афроамериканцы — 31,2 %;
 азиаты — 5,6 %;
 коренные американцы — 0,2 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,3 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 1,5 %;
 латиноамериканцы — 49,2 %.

12-й общественный совет 

12-й общественный совет управляет северной частью Верхнего Манхэттена, ограниченной реками Гудзон и Гарлем и 155-й улицей. В юрисдикцию совета входят кварталы Вашингтон-Хайтс и Инвуд.

В составе совета имеется 14 комитетов. Каждый месяц в общественном совете созывается по несколько собраний, на которых обсуждаются вопросы, связанные с развитием района. По состоянию на февраль 2013 года должность председателя совета занимает Джордж Фернандес-младший ().

Совокупная площадь территории, находящейся под юрисдикцией совета, составляет 7,25 км². По данным 2010 года численность населения в обозначенной области составляла 190 020 человека. Всего на территории, входящей в юрисдикцию совета, насчитывалось 72 910 жилищных единиц. Расовый состав населения по данным на тот же год:
 белые, не латиноамериканцы — 17,6 %;
 афроамериканцы — 7,3 %;
 азиаты — 2,5 %;
 коренные американцы — 0,1 %;
 прочие расы, не латиноамериканцы — 0,4 %;
 две и более расы, не латиноамериканцы — 1,0 %;
 латиноамериканцы — 71,0 %.

Примечания 

М